Понтус Энгблум (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Сундсвалль».

Клубная карьера 
Является воспитанником «ИФК Сундсвалль». В 2007 году начал взрослую карьеру за основной состав клуба и выступал за него два года во втором и третьем дивизионах. Перед сезоном 2009 года он подписал трёхлетний контракт с АИК. Для получения игрового времени на правах аренды выступал за «Вестерос» и фарм-клуб «Весбю Юнайтед». 25 мая 2009 года дебютировал за АИК в чемпионате Швеции в игре против «Ефле», заменив в конце второго тайма Даниэля Тьернстрёма. В результате этого появления на поле Энгблум стал 500-м игроком АИК, вышедшим на поле в официальном матче. 28 марта 2011 года продлил контракт до 2013 года, после чего был отдан в аренду до конца года в «Сундсвалль».

9 июля 2012 года перешёл в норвежский «Хёугесунн», где подписал контракт на три с половиной года. 3 августа в матче очередного тура против «Волеренги» сыграл первую игру в чемпионате Норвегии. Энгблум появился на поле на 72-й минуте заменил своего соотечественника Майка Сему, а в компенсированное ко второму тайму время забил гол, установив окончательный счёт в игре. Вторую половину 2013 года провёл на правах аренды в «Сундсвалле». После завершения контракта с «Хёугесунном» на протяжении нескольких лет выступал ещё за ряд норвежских клубов — «Саннес Ульф», «Стрёмсгодсет» и «Саннефьорд».

16 января 2020 года в третий раз вернулся в «Сундсвалль», на этот раз подписав с клубом полноценный контракт, рассчитанный на пять лет. По итогам сезона 2021 года вместе с клубом занял вторую строчку в турнирной таблице и вышел в Алльсвенскан. 3 апреля 2022 года в игре первого тура с «Сириусом» дебютировал за клуб в чемпионате страны, выйдя в стартовом составе. На 23-й минуте встречи Энгблум открыл счёт в игре, однако, это не помогло его команде набрать очки в этом матче.

Достижения 
Сундсвалль:
 Серебряный призёр Суперэттана (2): 2011, 2021

Саннефьорд:
 Серебряный призёр ОБОС-лиги: 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Вестерос»
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Хёугесунн»
Игроки ФК «Саннес Ульф»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Саннефьорд»